Skurträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skurträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (56,5 ha)
Skurträsket (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,05 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn